La Coupe d'Ukraine de football 1997-1998 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev contre le CSKA Kiev.

Huitièmes de finale 
Les matchs aller sont joués les 9 et 11 mars 1998 tandis que les matchs retour sont joués le 13 mars et le  avril 1998.

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués le 10 avril 1998 tandis que les matchs retour sont joués le 24 avril 1998.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 6 mai 1998 tandis que les matchs retour sont joués le 14 mai 1998.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 1997-1998 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 1997-1998 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 1997-1998 sur le site de la RSSSF.

1997-1998
Ukraine
Sport en Ukraine en 1997
Sport en Ukraine en 1998